Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2009 года (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине микст 2009) проводился с 8 по 10 мая 2009 года в городе Дмитров на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров». Турнир проводился в ?-й раз.

В турнире приняло участие 24 команды.

Победитель чемпионата получал право выступать как сборная России на чемпионате Европы 2009, который состоялся в сентябре—октябре 2009 в городе Прага (Чехия).

Чемпионами России стала команда «ЭШВСМ Москвич-1» (скип Александр Кириков), победившая в финале команду «Сборная Москвы» (скип Анна Сидорова). Третье место заняла команда «Москва» (скип Ольга Жаркова).

Формат соревнований 
Система проведения соревнований: 
 Соревнования проводятся по круговой системе в шести группах в один круг. Команды, занявшие по итогам кругового турнира 1-е места в группах, получают право выхода во второй этап соревнований, плей-офф. Два дополнительных места укомплектовываются лучшими командами из занявших второе место в группах. По олимпийской системе играются четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матчи за 3-е, 5-е и 7-е место. 

Порядок начисления очков. Ранжирование команд в подгруппах: 
 За победу в матче команде начисляется 2 очка; за поражение или неявку – 0 очков. 
 В случае равенства очков у двух команд их ранжирование осуществляется по результату личной встречи между ними. В случае равенства очков у трех и более команд их ранжирование осуществляется по сумме очков, набранных в матчах между данными командами. Соотношение камней и эндов не учитывается. В случае равенства этого показателя команды бросают тестовые броски. Каждая команда выполняет по 4 броска. Порядок выполнения бросков определяет судейская коллегия соревнований. По итогам этих результатов определяется пара, которая в дополнительной встрече борется за право участия в следующем этапе соревнований.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

  Проходят в плей-офф с 1-го места в группе
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 1-го места
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го места в группе
 «В» — матч выигран, в источнике счёт не указан, только «кто победил»; «П» — матч проигран

Тай-брейки 
За 1-е место в группе F

За выход в плей-офф со 2-х мест в группах

 «В» — матч выигран, в источнике счёт не указан, только «кто победил»; «П» — матч проигран

Плей-офф 

 «В» — матч выигран, в источнике счёт не указан, только «кто победил»; «П» — матч проигран

В источнике не указаны матчи за 5-е и 7-е места, поэтому здесь в итоговой классификации указываем все эти четыре команды на 5-м месте.

Итоговая классификация 

Ниже 8-го места команды ранжированы по месту в группе, а при одинаковом месте в группе — по значению суммы тестовых бросков в дом (ТБД).

Примечания 

2009
Спортивные соревнования в Дмитрове
Чемпионаты России в 2009 году
Май 2009 года